Second Church of Christ Scientist ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Second Church of Christ Scientist (Kalifornien), ID-Nr. 05000212
 Second Church of Christ Scientist (Wisconsin), ID-Nr. 86000139